Vratnik (bergpas), bergpas in Kroatië
Vratnik (plaats), plaats in Kroatië
Vratnik Samoborski, plaats in Kroatië
Vratnik (Sarajevo), wijk van Sarajevo